Aprendizagem
Aprendizagem significativa (teoria de David Ausubel)
Modalidades de aprendizagem
Dificuldades de aprendizagem (desordem)
Objeto de aprendizagem (unidade de instrução)
Aprendizagem de máquina (lógica)
Curso de aprendizagem industrial (modalidade de ensino)

Desambiguação